Thomsen ist ein deutscher und dänischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Thomsen ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Thom.

Namensträger 
 Adolph Theodor Thomsen (1814–1891), deutscher Politiker
 Anne Lolk Thomsen (* 1983), dänische Ruderin
 August von Thomsen (1846–1920), deutscher Admiral
 Benjamin Thomsen (* 1987), kanadischer Skirennläufer
 Boye Thomsen (* 1892), grönländischer Katechet und Landesrat
 Brian Thomsen (1959–2008), US-amerikanischer Herausgeber und Autor
 Britta Thomsen (* 1954), dänische Politikerin
 Carl-Gottlieb Bennholdt-Thomsen (1903–1971), deutscher Pädiater und Hochschullehrer

 Detlef Thomsen (1880–1954), deutscher Politiker
 Dierk Thomsen (1935–2020), deutscher Segelfunktionär 
 Erik Thomsen (* 1935), dänischer Ringer
 Gerhard Thomsen (1899–1934), deutscher Mathematiker
 Grete Thomsen (1902–1987), deutsche Internistin und Missionsärztin
 Grímur Thomsen (1820–1896), isländischer Dichter
 Gustav Thomsen (1833–1915), deutscher Unternehmer und Politiker, MdR
 Hans Thomsen (1891–1968), deutscher Diplomat
 Harro Thomsen (1911–1974), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Hasse Thomsén (1942–2004), schwedischer Boxer
 Helga Schmidt-Thomsen (* 1938), deutsche Architektin und Autorin
 Helge Thomsen (* 1967), deutscher Journalist, Kommunikationsdesigner und Fernsehmoderator
 Helle Thomsen (* 1970), dänische Handballtrainerin
 Henning Thomsen (1905–1972), deutscher Diplomat
 Henry Thomsen (1906–1944), dänischer Widerstandskämpfer
 Hermann von der Lieth-Thomsen (1867–1942), deutscher General der Flieger
 Ines Thomsen (* 1975), deutsche Kamerafrau, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Ingeburg Thomsen, deutsche Sängerin
 Isabella Thomsen (* 1985), dänische Handballspielerin
 Ivan Leslie Thomsen (1910–1969), neuseeländischer Astronom 
 Janni Thomsen (* 2000), dänische Fußballspielerin
 Jens L. Thomsen, (* 1980), färöischer Musiker und Musikproduzent
 Jesper Thomsen (* 1974), dänischer Badmintonspieler
 Joachim Thomsen (1896–1918) deutscher Marineflieger
 Johann Hinrich Thomsen (1740–1776), deutscher Lehrer und Dichter
 Johnny Thomsen (* 1982), dänischer Fußballspieler
 Jörn-Peter Schmidt-Thomsen (1936–2005), deutscher Architekt
 Julius Thomsen (1826–1909), dänischer Chemiker
 Kaino Thomsen-Fuataga (* 1991), papua-neuguineischer Taekwondoin
 Katharina Thomsen (* 1981), deutsche Jazzmusikerin

 Lisa Thomsen (* 1985), deutsche Volleyballspielerin
 Lotte Thomsen (* 1972), dänische Badmintonspielerin
 Marcus Thomsen (* 1998), norwegischer Kugelstoßer
 Maren Thomsen (* 1961), deutsche Juristin und Richterin
 Marius Thomsen (* 1981), deutscher Schauspieler und Intendant
 Marlene Thomsen (* 1971), dänische Badmintonspielerin

 Martinus Thomsen (1890–1981), dänischer Autor
 Malte Thomsen (* 1993), deutscher Schauspieler
 Mette Ramsgard Thomsen (* 1969), dänische Architektin
 Niels Thomsen (* 1981), grönländischer Politiker (Demokraatit) und Unternehmer
 Nikolaus Thomsen (Christian Nikolaus Theodor Heinrich Thomsen; 1803–1872), deutscher Theologe
 Oswald Thomsen (1897–1986), deutscher Regattasegler

 Poul Thomsen (1922–1988), dänischer Schauspieler
 Poul Mathias Thomsen (* 1955), dänischer Wirtschaftswissenschaftler
 Rainer Thomsen (* 1971), deutscher Sänger (Tenor) und Kirchenmusiker
 Richard Thomsen (1872–1932), deutscher Politiker (DNVP)
 Robert Thomsen (1858–1914), deutscher Psychiater
 Rolf Thomsen (1915–2003), deutscher Offizier
 Rudi Thomsen (1918–2004), dänischer Althistoriker und Numismatiker
 Rudolf Thomsen (1910–1992), deutscher Jurist, Polizist und SS-Führer
 Sven Thomsen (1884–1968), dänischer Segler
 Tamara Thomsen (* 1982), deutsche Kraftsportlerin
 Theodor Thomsen (1904–1982), deutscher Segler
 Todd Thomsen (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Tórdur Thomsen (* 1986), färöischer Fußballtorhüter
 Tue Thomsen (1972–2006), dänischer Boxer
 Ulrich Thomsen (* 1963), dänischer Schauspieler
 Veronika Bennholdt-Thomsen (* 1944), deutsche Ethnologin und Soziologin
 Vilhelm Thomsen (auch Wilhelm Thomsen; 1842–1927), dänischer Sprachforscher

 Willy Thomsen (1898–1969), deutscher Maler, Zeichner und Karikaturist

Siehe auch 
 (2064) Thomsen, Asteroid des Hauptgürtels
 Thomsen-Inseln, Inselgruppe der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Thompson
 Thomson
 Tomson
 Thomasnacht

Weblinks 
 Thomsen bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym
Dänischer Personenname